Els metriorrínquids (Metriorhynchidae) constitueixen una família d'arcosaures crocodiliforms totalment aquàtics que visqueren als mars dels períodes Juràssic i Cretaci. Van aparèixer a l'estatge Cal·lovià, al Juràssic mitjà, fa 167 milions d'anys, i van desaparèixer a l'Aptià, fa 112 milions d'anys, al període Cretaci. Les seves extremitats anteriors eren petites i similars a rems i, a diferència dels crocodilians, van perdre els osteodermes ("escuts blindats"). La forma del cos maximitzava la hidrodinàmica (eficiència nedadora), també tenien una aleta a la cua similar a la dels taurons. Els metriorrínquids eren l'únic grup d'arcosaures que van esdevenir totalment adaptats a l'àmbit marí, adoptant un mode de vida pelàgic.

El nom Metriorhynchidae fou encunyat pel zoòleg austríac Leopold Fitzinger l'any 1843. Els metriorrínquids es defineixen com el clade més inclusiu que conté a Metriorhynchus geoffroyi (Meyer, 1832) però no a Teleosaurus cadomensis (Lamouroux, 1820) ni a Crocodylus niloticus (Laurenti, 1768).

Distribució geogràfica 
La família tenia una distribució geogràfica àmplia, se n'ha trobat material a l'Argentina, Xile, Cuba, Anglaterra, França, Alemanya, Itàlia, Mèxic, Polònia, Rússia i Suïssa.

Classificació 
Anàlisis filogenètiques publicades durant la dècada del 2000 van posar en dubte la idea que molts dels gèneres tradicionals de metriorrínquids formaven grups naturals (p.e., incloure tots els descendents d'un ancestre comú). Es va trobar que les espècies tradicional de Geosaurus, Dakosaurus i Cricosaurus representaven grups no naturals, i les espècies tradicionalment classificades en aquests gèneres foren reclassificades en un estudi de l'any 2009. El monofiletisme de Metriorhynchus i Teleidosaurus tampoc té suport, i les espècies d'aquests gèneres estan pendents de reclassificació.

El cladograma presentat a baix segueix les anàlisis de Mark Young i Marco de Andrede, publicades el novembre de 2009. Les distàncies no representen proporcionalment les distàncies genètiques

Llista de gèneres 

El gènere tipus de la família dels metriorrínquids és Metriorhynchus, que va viure del Juràssic mitjà al Juràssic superior. Altres gèneres inclosos en aquesta família són Cricosaurus, Geosaurus, i Dakosaurus. Tot i que es va considerar un metriorrínquid, es va descobrir que Teleidosaurus estava més llunyanament emparentat amb aquests animals dins la família dels teleosauroïdeus.

Els gèneres considerats nomina dubia ("noms dubtosos") dins aquesta família són Aggiosaurus i Neustosaurus.

Les espècies classificades com a Purranisaurus i Suchodus actualment es consideren pertanyents a Metriorhynchus; sí això és correcte, fa a Purranisaurus i Suchodus sinònims més moderns de Metriorhynchus. Diversos paleontòlegs han considerat el gènere Cricosaurus com a sinònim més modern de Metriorhynchus, Geosaurus o Dakosaurus.

Es va pensar que el gènere Capelliniosuchus era un metriorrínquid similar a Dakosaurus. Tanmateix, Sirotti va demostrar que és un sinònim més modern de Mosasaurus.

Referències

Enllaços externs 

 Metriorrínquids a Paleos  

Talatosucs
Sauròpsids del Juràssic
Arcosaures del Cretaci